Владимир Шаповал:
 
 Шаповал, Владимир Никифорович (род. 1934) — советский партийный деятель.
 Шаповал, Владимир Николаевич (род. 1948) — украинский юрист и государственный деятель.